Черевченко:

 Черевченко, Геннадий Иванович (1948—2014) — советский футболист, тренер.
 Черевченко, Игорь Геннадьевич (род. 1974) — таджикистанский футболист, тренер.